Szabó Zsolt (1946) erdélyi magyar irodalomtörténész, főszerkesztő
 Szabó Zsolt (1961) atléta, középtávfutó
 Szabó Zsolt (1964) atléta, távolugró
 Szabó Zsolt (1966) labdarúgó (Diósgyőri VTK)
 Szabó Zsolt (1967) labdarúgó (Zalaegerszegi TE, Bp. Honvéd)
 Szabó Zsolt (1971) labdarúgó (Pécsi MFC)
 Szabó Zsolt (1972) labdarúgó-játékvezető
 Szabó Zsolt (1973) villamosmérnök, tudományos főmunkatárs BME, metaanyagok
 Szabó Zsolt (1986) labdarúgó (Győri ETO, Pápa)
 Szabó Zsolt (1963) politikus (fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár)
 Szabó Zsolt (1988) politikus (önkormányzati képviselő, Dunaújváros, PM)
 Szabó Zsolt (1995) autóversenyző